

Sigle 
Union Aerospace Corporation – un conglomerato industriale fittizio esistente nell'immaginario ispirato a Doom
 User Account Control – Controllo Account Utente, sistema di protezione integrato in Microsoft Windows Vista
 United Aircraft Corporation (OJSC UAC) – raggruppamento di aziende aeronautiche e aerospaziali russe

Codici 
UAC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Luis Río Colorado (Messico)

Biologia molecolare 
UAC – codone uracile-adenina-citosina che codifica per la tirosina